Шемятовка — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области России. Находилась на территории современного Княжинского сельского поселения.

География 
Находилась в центральной части региона, в 4 верстах к югу от ещё оставшейся деревни Юры на ручье, впадающем в речку Тушемлю. Входила в Княжинский сельсовет Починковского района (сейчас Княжинское сельское поселение).

История 
В годы Великой Отечественной войны была оккупирована. В ходе  Смоленской операции 1943 года в освобождении Шемятовки участвовала 33 армия а

К 1993 году уже считалась прекратившей своё существование деревней.

Инфраструктура 
Было развито личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Урочище Шемятовка на Викимапии

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области